Парламентские выборы в Финляндии (1908) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1—2 июля 1908 года.

Результаты выборов

Литература 
  — УДК 321

2
1908 год в Финляндии
Финляндия
1908
Великое княжество Финляндское